Andacollo (Neuquén), een plaats in de Argentijnse provincie Neuquén
Andacollo (Chili), een gemeente in de Chileense regio Coquimbo